Le footwork est un genre de musique électronique ainsi qu'une , originaire de Chicago, aux États-Unis.

Description et historique 
La danse implique un mouvement très rapide des pieds accompagné de , elle a régulièrement lieu sous la forme de  similaire à ceux rencontré dans le milieu du breakdance. La musique quant à elle a évolué depuis la Chicago Juke, R.P. Boo fait partie des pionniers. Le genre s'est ensuite popularisé à l'extérieur de Chicago grâce à l'ajout du vidéoclip d'un single  de Dude 'n Nem, sorti en 2007.

Teklife est pour l'instant le crew le plus actif,  il est constitué en 2013 de DJ Rashad (Teklife), DJ Spinn, DJ Manny, Rp Boo (D'Dynamic),  DJ Gant-Man, Taso, Traxman (GETO DJs), Heavee D, DJ Earl, DJ Tre, Boylan, DJ Taye, Lightbulb, Feloneezy (Mystic stylez), Jackie Dagger (Mystic  stylez), Freshtilldef, Moondoctor, Durban, TCJ, Tripletrain, et Ashes57. Les labels Planet Mu et Hyperdub sont connus pour avoir contribué à populariser les artistes officiant dans le style tels que DJ Nate ou DJ Rashad.

Caractéristiques musicales 
On peut caractériser le footwork comme oscillant majoritairement autour de 160 BPM, ses éléments rythmiques font souvent appel à la Roland TR-808. Ses vocaux sont très répétitifs et empruntent souvent des acappellas issus du hip-hop.

Notes et références

Articles connexes 
 Ghetto house

Danse hip-hop
Danse à Chicago
Musique électronique de Chicago